Der Rajon Korez (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Korez.

Geographie 
Der Rajon lag im Südosten der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Beresne, im Osten an den Rajon Nowohrad-Wolynskyj (in der Oblast Schytomyr), im Süden an den Rajon Slawuta (in der Oblast Chmelnyzkyj) sowie im Westen an den Rajon Hoschtscha.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Rowno und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als er um Teile des aufgelösten Rajons Meschyritschi (Rajonshauptstadt war Welyki Meschyritschi) vergrößert wurde. Am 30. Dezember 1962 wurde dann der Rajon selbst aufgelöst und dem Rajon Hoschtscha zugeschlagen, dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 8. Dezember 1966 wieder rückgängig gemacht und der Rajon in den Grenzen von 1959 wiederhergestellt, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde und 25 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 49 Dörfer

Stadt

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Korez
Rajon Riwne
Aufgelöst 2020